Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Citi Open 2014 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich sechs Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die am 26. und 27. Juli 2014 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Washington, D.C.